Ли́ндси Вуд (; ) — шотландская кёрлингистка.

Играет в основном на позиции первого.

Достижения 
 : бронза ().
 : серебро ().
  (в составе команды «Европа»): серебро (2007).
 : золото (2005, 2006, 2007).
 : золото (2000, 2003, 2004).
 : золото (1999, 2001).
 Почётный приз Всемирной федерации кёрлинга Frances Brodie Award: 2007.
 «Команда всех звёзд» чемпионата мира среди юниоров (): .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
Some Famous Woods - Clan Wood Society  (Некоторые известные люди с фамилией Вуд)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу